desktop – obudowa komputera
 desktop – pulpit
 desktop – oprogramowanie komputerowe
 desktop – rozszerzenie plików